Het Wereldkampioenschap motorcross 2023 is het 67ste FIM Wereldkampioenschap motorcross-seizoen.

In de MXGP-klasse is de Sloveen Tim Gajser, rijdend voor Honda, de titelverdediger. In de MX2-klasse is de Fransman Tom Vialle, rijdend voor KTM, de titelhouder, maar verdedigd zijn titel niet vanwege de overstap naar de Verenigde Staten.

Kalender 
Op 11 oktober 2022 werd een eerste provisionele kalender voor het seizoen van 2023 bekend gemaakt. Op 13 januari 2023 werden de Grands Prix van Sardinië en Zwitserland toegevoegd, en werd de locatie van de Grand Prix van Finland bekend gemaakt. Op 1 februari 2023 werd er een aangepaste kalender vrijgegeven, waarbij de GP van Groot-Brittannië en de Motorcross der Naties naar voor werden geschoven. Zo werd de kalender herleid tot 19 Grands Prix.

Wedstrijden: opzet en puntentelling 
In een aantal internationale crossklassen hanteert de FIM dezelfde opzet van wedstrijden. Dit betreft: MXGP, MX2, WMX (vrouwen) en EMX (junioren).

Op details, zoals trainingen, tijdsduur en aantal deelnemers verschillen de MXGP en MX2 van de andere klassen. Elke manche duurt hier een half uur plus twee ronden. Tevoren zijn er een vrije training en een tijdtraining van elk 25 minuten, gevolgd door een kwalificatie van 20 minuten plus twee ronden. Daarna, de ochtend voor de wedstrijd, is er een warming up van 15 minuten. Aan elk onderdeel van een event kunnen maximaal veertig rijders deelnemen.

Op 3 februari 2023 voerde de FIM samen met promotor Infront Moto Racing een reglementswijziging door. Vanaf het seizoen 2023 zijn er ook punten te verdienen tijdens de kwalificatiewedstrijden op zaterdag in zowel de MXGP- als de MX2-klasse. Enkel de top tien haalt punten, die zowel voor het wereldkampioenschap als voor de constructeurstitel zullen meetellen, maar niet voor de algemene GP-resultaten.

Vanaf 2023 worden er ook meer dan 40 rijders toegelaten in de MXGP-klasse. De wildcardrijders zullen deelnemen aan een extra kwalificatietraining waar de snelsten zich bij de officieel goedgekeurde rijders kunnen voegen in de MXGP-kwalificatierace. Twee rijders blijven reserve en kunnen invallen wanneer één van de gekwalificeerde rijders niet kan deelnemen.

Het puntensysteem is op wedstrijddag voor alle klassen identiek. Per manche zijn er 196 kampioenschapspunten te verdelen, waarvan 25 voor de winnaar en 1 voor degene die als 20ste finisht. Bij rijders die geen punten gescoord hebben wordt de eindstand in de wedstrijd bepaald door de twee posities in de manches op te tellen, waarbij de hoogste positie (het laagste totaal) het hoogst in de wedstrijduitslag komt. Achter alle rijders die beide manches puntloos beëindigd hebben, worden volgens dezelfde systematiek degenen gerangschikt die puntloos bleven en in een van de manches niet aan de eindstreep kwamen.

Als na de beide manches twee of meer rijders gelijk eindigen qua punten of positietotaal, geeft de uitslag van de tweede manche de doorslag.

Puntenverdeling kwalificatie 
Enkel van toepassing in de MXGP en MX2-klasse.

Puntenverdeling Grand Prix

Wedstrijden en uitslagen

MXGP

MX2

Tussenstanden kampioenschappen

MXGP

Deelnemers

Tussenstand rijders

Tussenstand constructeurs

MX2

Deelnemers

Tussenstand rijders

Tussenstand constructeurs

EMX250

Tussenstand rijders

Tussenstand constructeurs

EMX125

Tussenstand rijders

Tussenstand constructeurs

WMX

Tussenstand rijdsters

Tussenstand constructeurs 

Wereldkampioenschap motorcross
Motorsport in 2023